Kegler ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Kegler (* 1947), deutsche Hockeynationalspielerin
 Ignatius Kegler (1680–1746), Jesuit und Astronom
 Gerhard Kegler (1898–1986), deutscher Offizier
 Hartmut Kegler (1931–2021), deutscher Phytomediziner und Pflanzenvirologe
 Jürgen Kegler (* 1944), deutscher evangelischer Theologe und Alttestamentler
 Karl R. Kegler, deutscher Historiker, Architekt und Architekturtheoretiker
 Marlene Kegler Krug (* 1953), deutsch-paraguayische Studentin, Opfer der argentinischen Militärdiktatur
 Michael Kegler (* 1967), deutscher Übersetzer und Literaturkritiker

Weiteres:
 (5005) Kegler, Asteroid des Hauptgürtels
 Komet Kegler von 1737 (C/1737 N1 alias 1737 II), eine Erscheinung von 109P/Swift-Tuttle aus dem Jahr 1737
 Kegler (Sportler), eine Person, die Kegelsport betreibt